Zoologia
 Alligator – rodzaj krokodyli z rodziny aligatorowatych

 Geografia
 Alligator – miejscowość w stanie Missisipi, w hrabstwie Bolivar
 Alligator (ang. Alligator Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Tyrrell

 Muzyka
 Alligator – wydany w 2005 roku album muzyczny grupy The National
 Alligator – amerykańska wytwórnia muzyczna

Zobacz też